Achmat Kadyrov, moefti en president van Tsjetsjenië (2003-2004)
 Ramzan Kadyrov, zoon van Achmat Kadyrov, president van Tsjetsjenië sinds 2007